L'expression corne d'Ammon est un synonyme :
 d'Ammonite, un type de céphalopode marin fossile ;
 de l'hippocampe, une structure du cerveau.